Binley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Binley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Coventry